Cerithiella är ett släkte av snäckor som beskrevs av Addison Emery Verrill 1882. Enligt Catalogue of Life ingår Cerithiella i familjen Cerithiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Cerithiopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Cerithiella